Campeonato Uruguayo 2016, en fútbol,  puede referirse a:

 el campeonato 2015-16 de la Primera División;
 el campeonato 2016 de la Primera División;
 el campeonato 2015-16 de la Segunda División;
 el campeonato 2016 de la Segunda División;
 el campeonato 2015-16 de la Segunda División Amateur.

Además, en básquetbol, puede hacer referencia a:
 el campeonato 2015-16 de la Liga Uruguaya;
 el campeonato 2016-17 de la Liga Uruguaya.